My Way puede referirse a:

Canciones:
 My Way, canción basada en el sencillo «Comme d'habitude», popularizada por Frank Sinatra en Inglés o por Il Divo en la versión española A mi manera, o por Tony Vernon, en el álbum " I REMEMBER SINATRA". 
 My Way, del álbum Left of Self-Centered de Butch Walker.
 My Way, del álbum Crazy Nights de Kiss.
 My Way, del álbum Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water de Limp Bizkit.
 My Way, de Sid Vicious.
 My Way, de Ava Max
My Way, de Calvin Harris

Discos o álbumes:
 My Way, de Air.
 My Way, de Akufen.
 My Way, de Eddie Cochran.
 My Way, de Frank Sinatra.
 My Way, de Henry Santos.
 My Way, de Hins Cheung.
 My Way, de Lester Bowie.
 My Way, de Marco T.
 My Way, de Ngo Thanh Van.
 My Way, de Shirley Kwan.
 My Way, de Skazi.
 My Way, de Usher,

Películas:
 My Way, una película de 1974 dirigida por Kaneto Shindō.
 My Way, una película de 2007 dirigida por José Antonio Salgot.
 My Way, una película de 2011 dirigida por Kang Je-gyu.